Копль () — община в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Зальцбург. . Официальный код — 50 321.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Руперт Райшль (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины земли Зальцбург